Уэйлен () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Уэйлен, Линдсей (род. 1982) — американская баскетболистка, разигрывающий защитник.
 Уэйлен, Филипп (1923—2002) — американский поэт, один из ключевых представителей битничества, дзэн-буддийский монах.
 Уэйлен, Шон (род. 1964) — американский актёр, сценарист и режиссёр.